

Лютково — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лютково — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства